Amenmosis ist der Name:

 Amenmosis (Maler), eines altägyptischen Umrisszeichners
 Amenmosis (Bauleiter), eines altägyptischen Bauleiters